Die Maltese Premier League 1998/99 war die 84. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 17. Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Rabat Ajax und FC Żabbar St. Patrick die Absteiger Xgħajra Tornadoes und Tarxien Rainbows. Rabat war erstmals seit der Saison 1996/97 wieder erstklassig, St. Patrick erstmals wieder seit der Saison 1995/96.

Modus 
Die Saison wurde als Dreifachrunde ausgetragen. d. h. jede Mannschaft spielte dreimal gegen jede andere. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

199899
Fußballsaison 1998/99